Czepiec (Święty Krzyż), een plaats in het Poolse district Jędrzejowski, woiwodschap Święty Krzyż
 Czepiec (West-Pommeren), een plaats in het Poolse district Wałecki, woiwodschap West-Pommeren